Renault R23, in njegova izboljšana različica R23B, je Renaultov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2003, ko sta z njim dirkala Jarno Trulli in Fernando Alonso. Alonso je dosegel edino zmago dirkalnika na Veliki nagradi Madžarske, ko je dosegel tudi enega dveh najboljših štartnih položajev. Skupaj s Trullijem sta dosegla še štiri uvrstitve na stopničke in en najhitrejši krog. Skupno je to moštvu prineslo četrto mesto v konstruktorskem prvenstvu z 88-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

R23
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2003